Rodal ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Rodal (1913–1943), polnischer Journalist, Aktivist der revisionistisch-zionistischen Partei
 Rodrigo Corrales Rodal (* 1991), spanischer Handballspieler
 Vebjørn Rodal (* 1972), norwegischer Mittelstreckenläufer